La Lega Nazionale per la Difesa del Cane, costituita a Milano nel 1950 e riconosciuta come ente giuridico nel 1964, nasce con l’obiettivo primario di tutelare la vita e il benessere di cani e gatti e da tempo ha esteso il proprio impegno alla difesa degli animali di ogni specie e razza.

Nel 2017 l'associazione crea un nuovo logo , che riporta la dicitura LNDC Animal Protection, per esprimere tutta la missione e le potenzialità in campo. 

Svolge inoltre campagne di sensibilizzazione nei confronti di problemi come l'abbandono, il randagismo e il controllo delle nascite.

L'attuale presidente della LNDC è Piera Rosati.

LNDC ha numerose sezioni presenti su tutto il territorio nazionale, ognuna di essa, fa capo alla segreteria nazionale.

Nel 2011 ha collaborato con De Agostini per un programma, Missione cuccioli.

Nel 2005 l'associazione nomina Giorgio Panariello presidente onorario.

Note

Voci correlate
Animalismo
Antispecismo
Diritti degli animali

Collegamenti esterni 
 

Associazioni animaliste
Organizzazioni ambientaliste
ONLUS